Prince of Darkness может означать:

 Князь Тьмы (англ. Prince of Darkness) — одно из имён Сатаны, использованное Джоном Мильтоном в поэме Потерянный рай.

В кинематографе 
 «Дракула: Князь Тьмы» — фильм ужасов режиссёра Теренса Фишера (1966).
 «Князь тьмы» — фильм ужасов режиссёра Джона Карпентера (1987).
 «Martian Successor Nadesico: Prince of Darkness» — аниме-фильм Тацуо Сато (1998).

В музыке 
 Prince of Darkness — сборник песен Элиса Купера.
 Prince of Darkness — 4-дисковый сборник песен Оззи Осборна. Это словосочетание также используется как прозвище Оззи.
 Prince of Darkness — студийный альбом группы Nosferatu.
 Prince of Darkness — песня группы Megadeth с альбома Risk.
 Prince Of The Darkness — песня группы Suicidal Romance с альбома Love Beyond Reach.

См. также 
 Князь тьмы